Moltschanowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Moltschanowo (Amur), in der Oblast Amur
 Moltschanowo (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Moltschanowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Moltschanowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Moltschanowo (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Moltschanowo (Nischni Nowgorod, Bolscheboldinski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Bolscheboldinski rajon
 Moltschanowo (Nischni Nowgorod, Sokolski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Sokolski rajon
 Moltschanowo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Moltschanowo (Pskow, Noworschewski), in der Oblast Pskow, Noworschewski rajon
 Moltschanowo (Pskow, Puschkinogorski), in der Oblast Pskow, Puschkinogorski rajon
 Moltschanowo (Saratow), in der Oblast Saratow
 Moltschanowo (Tomsk), in der Oblast Tomsk, Verwaltungszentrum des Moltschanowski rajon
 Moltschanowo (Tula, Kamenski), in der Oblast Tula, Kamenski rajon
 Moltschanowo (Tula, Kimowski), in der Oblast Tula, Kimowski rajon
 Moltschanowo (Tula, Saokski), in der Oblast Tula, Saokski rajon
 Moltschanowo (Twer, Bologowski), in der Oblast Twer, Bologowski rajon
 Moltschanowo (Twer, Kaljasinski), in der Oblast Twer, Kaljasinski rajon
 Moltschanowo (Twer, Maksatichinski), in der Oblast Twer, Maksatichinski rajon
 Moltschanowo (Woronesch), in der Oblast Woronesch